Nishitani ist der Familienname folgender Personen:

 Keiji Nishitani (1900–1990), japanischer Philosoph
 Masaya Nishitani (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Ryo Nishitani (* 2004), japanischer Fußballspieler
 Taiji Nishitani (* 1981), japanischer Radrennfahrer
 Takafumi Nishitani (* 1979), japanischer Shorttrackläufer